Godomar ist der Name von

 Godomar (Sohn des Gibica) († nach 411)
 Godomar I. († um 476), Sohn des Burgundenkönigs Gundioch, angeblich König des Teilkönigreichs in Vienne
 Godomar II. († nach 534), letzter König der Burgunden